Nieders ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Nieders (1922–1984), deutscher Jurist
 Romano Nieders (1934–2013), österreichischer Opernsänger

Siehe auch:
 Nieders